

Cucina 
 Poke – salsa polinesiana
 Poke – piatto statunitense

Informatica 
 POKE – istruzione del linguaggio di programmazione BASIC

Letteratura 
 Poke – personaggio del Ciclo di Ender

Linguistica 
 Lingua poke – lingua dell'Africa

Persone 
 Michael Poke – calciatore inglese

Società 
 Poke – soprannome dei membri dell'Oklahoma State Cowboys and Cowgirls, società di atletica statunitense

Altri progetti